Гарруча () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 8 км². Население 8441 человек (на 2010 год). Расстояние 93 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Garrucha 
 Garrucha

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии